Gerd Heusch ist der Name folgender Personen:

* Gerd Heusch (Unternehmer) (1903–1984), deutscher Rechtsanwalt und Unternehmer
 Gerd Heusch (Mediziner) (* 1955), deutscher Mediziner und Hochschullehrer